A 2006. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 25-én rendezték Sestriere-ben. A versenyt az osztrák Benjamin Raich nyerte meg, a második és harmadik helyen is osztrák sportoló végzett. A Magyarországot képviselő Marosi Attila a 42. helyen végzett.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2006. évi téli olimpiai játékokon